Dal Negro – azienda italiana che produce carte da gioco, tarocchi, carte da divinazione, scacchi, scacchiere, backgammon, roulette, tappeti e giochi per ragazzi
 Salvatore Dal Negro – fisico e presbitero italiano